«Кичиер»:
 Кичиер — озеро в Марий Эл, Россия.
 Кичиер — посёлок в Волжском районе Республики Марий Эл, Россия.